Masia de Can Falguera, és un edifici que va pertànyer a la família Falguera, llinatge que consta en els cens realitzats per maridatge a la parroquià de Sant Genís de Plegamans al . El disseny és característic de la tipologia primigènia catalana. Una de les remodelacions més importants es va produir l'any 1920 quan un dels propietaris, Josep Maria Falguera, va contraure matrimoni i va modificar la façana amb motius modernistes i noucentistes.

En la mateixa façana de la casa hi podem trobar un escut amb les armes de la família Falguera. La representació heràldica del llinatge resta emmarcada per tres mates de falguera i, sobremuntant aquestes, s'hi troben tres abelles. Aquest llinatge ja resta anotat en un dels censos realitzats per maridatge a la "Parròquia de Sant Genís de Plegamans" el 1427. Igualment el nom de Falguera apareix en un dels nomenaments de batlle del 27 de febrer de l'any 1440, un tal Bernat de Folguera.

Arquitectura 
La tipologia de la casa és la típica de la contrada: teulada a dues aigües, parament de pedra de riera a la part baixa continuant amb totxo i restes d'arrebossat.

La seva façana es troba molt modificada en la seva part central, tant pel que fa a la construcció que l'infereix un cert aire de fortalesa, per la seva disposició de merlets, com pels pilars adossats que emmarquen el primer pis.

El portal d'arc rodó de mig punt amb ben conservades dovelles. Al costat de la mateixa porta, dues finestres quadrades a cada costat.

Al primer pis hi trobem la finestra central, sobre la porta d'entrada de la casa a la part dreta una altra, les dues emmarcades i amb llindes treballades. Una altra finestra, la del costat esquerre, també rectangular, té la llinda treballada. Una altra finestra, la del costat esquerre, també rectangular, té la llinda treballada dins la tipologia goticitzant. Sota la decoració del coronament merletat existeix una galeria de set petites arcades. A finals de , la masia fou donada a mans de masovers. Actualment reformada i molt ben arranjada, està envoltada per la urbanització que porta els seu nom: <<Can Falguera>> i, és patrimoni de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i si duen a terme actes culturals.

Referències 
 Revista QU4 trepins, Quaderns de Cultura nº. 19, pàg. 5, article de Manel Zorrilla i Giné. (D. L: B. 15.54-1991)

Masies del Vallès Occidental
Palau-solità i Plegamans